

Населені пункти та їхні частини
 Люшево — село в гміні Радзанув Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Люшево — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Люшево — лісова осада в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Примітки